Phoroncidia nicoleti (Levi, 1964), een spinnensoort.
Phoroncidia nicoleti (Roewer, 1942), een spinnensoort.

Vanwege het naamgevingsconflict tussen de beide soortbeschrijvingen zal een van beide (waarschijnlijk de jongste) t.z.t. een andere naam krijgen of als synomiem worden aangewezen voor de ander.